

Geografia 
 Coronini – comune della Romania nella regione storica del Banato

Persone 
 Michele Coronini Cronberg – nobile italiano

Altro 
 Palazzo Coronini Cronberg – edificio storico di Gorizia
 Parco Coronini Cronberg – area naturale che si trova a Gorizia